Emerita ist der Name von

 Emerita (Schwester des Luzius von Chur), Heilige, in Trimmis verstorben
 Emerita (Rom), Heilige, in Rom verstorben
 Emerita (Zeitschrift), philologische Zeitschrift
 Emerita, eine Gattung der Sandkrabben (Hippidae)
 Emerita, emeritierte Professorin; siehe Emeritierung

Emerita ist die Kurzform von
 Colonia Iulia Augusta Emerita, römische Stadt im heutigen Spanien